Atherina boyeri — peixe-rei-do-mediterrâneo
Atherina hepsetus — peixe-rei-do-alto
Atherina presbyter — ou guelro
Coris julis — peixe-rei-dos-açores, ou lambaz ou judia
Menidia menidia — peixe-rei-verdeOsmeridae'' — conhecido no Brasil como peixe-rei

Desambiguações de animais